Park Junghwa, généralement appelée Junghwa, chanteuse sud-coréenne
 Junghwa (métro de Séoul), station de métro